Weerasinghe ist der Familienname folgender Personen:

 Chathura Maduranga Weerasinghe (* 1981), sri-lankischer Fußballspieler
 Gudrun Weerasinghe (1954–2010), deutsche Tierkommunikatorin, Autorin und bildende Künstlerin
 Upuli Samanthika Weerasinghe (* 1994), sri-lankische Badmintonspielerin